Леаче ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Сангуэса. Занимает площадь 14,76 км². Население — 46 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Leache

Муниципалитеты Наварры